Weixelbaumer ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Weixelbaumer (* 1953), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Ignaz Weixelbaumer (1875–1942), österreichischer Politiker (CSP)

Siehe auch:
 Weixelbaum
 Weichselbaum
 Weichselbaumer
 Weixlbaumer